Die First Division 1976/77 war die 62. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum 24. Mal der FC Floriana.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger Ħamrun Spartans und Vittoriosa Stars die Absteiger FC Marsa und FC Birkirkara. Ħamrun war erstmals seit der Saison 1973/74, Vittoriosa erstmals seit der Saison 1955/56 wieder erstklassig.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Playoff (nur für Abstieg) – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle

Abstiegs-Playoff 
Der zweite Absteiger wurde zwischen den punktgleichen Mannschaften entschieden.

|}

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

197677
Fußballsaison 1976/77